El término Amber puede hacer referencia a:

Emergencia civil 
 Alerta AMBER: acrónimo en inglés para America's Missing: Broadcasting Emergency Response (Desaparecidos de Estados Unidos: Difusión de Respuestas de Emergencias.

Música 
 Amber Liu: Cantante americana-taiwanesa miembro de la banda femenina surcoreana F(x).
 Amber: nombre artístico de la cantante neerlandesa de pop electrónico Marie-Claire Cremers.
 Amber: título del segundo disco de larga duración del dúo de música electrónica inglés Autechre.
 Amber Pacific: banda estadounidense de punk pop formada por Matt Young, Will Nutter, Justin Westcott, Tyler Peerson y Blake Evans.
 Ámber: segundo disco de la banda de pop rock peruano Ádammo formada por Ezio, Renzo, Nicholas y Diego.
 Amber:grupo peruano de pop rock arequipeño
 AMBER: Canción de la banda de metal japonesa DIR EN GREY.
 Amber Bondin: Cantante maltesa que representa a Malta en Eurovisión 2015.

Lugares 
 Amber: ciudad india situada en el estado de Rajastán.
 Amber: ciudad situada en el estado de Oklahoma, Estados Unidos.
 Amber: distrito situado en el condado de Montgomery, Estado de Pensilvania, Estados Unidos.
 Fuerte Amber: complejo palaciego localizado en Amber, Rajastán, India.

Informática 
 Amber Linux: una distribución del sistema operativo Linux, para usuarios de Letonia, basada en Debian.

Cine y televisión 
 Amber Addison: el personaje interpretado por la actriz Shanica Knowles en la serie Hannah Montana.
 Amber Tamblyn: actriz estadounidense conocida por su interpretar a Joan Girardi en la serie de televisión Joan de Arcadia.
 Amber Benson: actriz, directora y guionista estadounidense, conocida por su papel en la serie Buffy Cazavampiros.
 Amber Beattie: actriz británica conocida por su participación en la película El niño con el pijama de rayas
 Amber Stevens: actriz estadounidense.
 Amber Lynn: nombre artístico de Laura Allen, una actriz porno y bailarina exótica estadounidense.
 Amber Michaels: actriz porno y modelo fetichista estadounidense.
 Amber Peach: actriz porno estadounidense.

Otros 
 (2933) Amber, un asteroide descubierto por el astrónomo N. G. Thomas en 1983.
 Torneo de ajedrez de Melody Amber, que se juega en Mónaco desde 1992.
 Amber, un juego de rol estadounidense basado en el multiverso de Roger Zelazny y publicado por primera vez en 1991.
 Amber (Nokia), un sistema para acceder al teléfono sin tocar la pantalla.